Ту́омас Са́ммелвуо (; ) — финский волейболист и тренер.

Биография

Игровая карьера 
Заниматься волейболом начал в родном городе Пудасъярви, играя с сестрой и двумя братьями. В шестнадцатилетнем возрасте переехал в Тампере, где учился в спортивной школе. Тогда же начал привлекаться в юниорскую сборную Финляндии, которая стала четвёртой на чемпионате мира 1995 года.

Первый профессиональный контракт заключил в 1993 году с клубом «Райсион Лойму», в составе которого завоевал бронзовые медали национального первенства. Три следующих сезона защищал цвета клуба «КуПС» из Куопио, с которым дважды становился чемпионом Финляндии и один раз завоёвывал «серебро».

В 1997 году переехал во Францию, где сначала играл за «Страсбург», а потом за «Стад Пуатвен» из Пуатье, с которым стал чемпионом Франции. На протяжении трёх лет выступал в Италии, в 2003 году в составе Перуджи завоевал Кубок Италии.

В 2003—2005 годах вновь играл во Франции, защищая цвета клуба «Тур». В его составе не только выиграл национальное первенство, но и стал победителем Лиги чемпионов сезона 2004/05. Саммельвуо стал первым финном-победителем волейбольной Лиги чемпионов в истории.

В 2006 году играл в чемпионате Японии, попав в символическую сборную по итогам чемпионата. С 2006 по 2008 год играл за калининградский «Динамо-Янтарь», где входил в десятку наиболее результативных игроков чемпионата России, участвовал в Матче всех звёзд, в котором сборная легионеров противостояла сборной России.

Завершил спортивную карьеру в 2012 году. Последней командой для Саммелвуо-игрока стал новосибирский Локомотив.

На протяжении 17 лет вызывался в финскую сборную. С 1997 года более 10 лет был её капитаном. В 2007 году финны добились наиболее громкого успеха, став четвёртыми на чемпионате Европы. Всего за сборную Туомас Саммелвуо сыграл 296 игр и по этому показателю занимает второе место. Чаще него в форме сборной выходил только Кари Калин (312 раз).

Тренерская карьера 
Вскоре после завершения профессиональной карьеры Саммелвуо возглавил сборную Финляндии. На чемпионате Европы 2013 года финны выиграли свою группу и вышли напрямую в четвертьфинал, где уступили итальянцам в четырёх сетах.

В 2014 году на мировом первенстве в Польше финская команда впервые в истории чемпионатов мира попала в десятку сильнейших, расположившись на девятом месте. Также Саммельвуо выводил финнов на чемпионат мира 2018 и чемпионаты Европы 2015 и 2017 годов.

В 2016 году Саммелвуо подписал контракт с «Кузбассом», совмещая роли главного тренера сборной Финляндии и кемеровского клуба. Под его руководством «Кузбасс» добился наивысшего результата в истории (4-е место в сезоне 2017/18). Год спустя привёл кемеровскую команду к первым в истории золотым медалям национального первенства.

1 марта 2019 года назначен главным тренером сборной России. Контракт рассчитан на два года, до окончания Олимпиады в Токио. Вместе с командой выиграл Лигу наций летом 2019 года. Однако на Чемпионате Европы 2019 команда не смогла пройти дальше 1/4 финала.

4 сентября 2019 года был назначен главным тренером волейбольного клуба «Зенит» (г. Санкт-Петербург). В первом сезоне петербургская команда заняла 5-е место в суперлиге и проиграла в финале Кубка России. В сезоне-2020/21 «Зенит» уступил в трёх финалах — чемпионата России, Кубка ЕКВ и Кубка России. В сезоне-2021/22 «Зенит» упустил Кубок и Суперкубок России, а в чемпионате страны клуб занимал 4-е место к моменту увольнения Саммелвуо 25 февраля 2022 года после серии поражений.

Награды 
 Кавалер ордена Льва Финляндии (2021 год)
 Орден Дружбы (15 июля 2022 года, Россия) — за обеспечение успешной подготовки спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ВК «Кузбасс»

Волейболисты Финляндии
Игроки ВК «Лойму»
Игроки ВК «Перуджа»
Игроки ВК «Тур»
Игроки ВК «ЗАКСА»
Игроки ВК «Пьяченца»
Игроки ВК «Динамо-Янтарь»
Игроки ВК «Локомотив» Новосибирск
Волейбольные тренеры Финляндии
Тренеры ВК «Кузбасс»
Тренеры ВК «Зенит» Санкт-Петербург
Тренеры мужской сборной России по волейболу
Тренеры мужской сборной Финляндии по волейболу
Тренеры мужской сборной Канады по волейболу